Irgis  bezeichnet:
 Irgis (Fluss), Nebenfluss des Turgai in Kasachstan
 ein Dorf in Kasachstan, siehe Yrghys
 Irgis (Roman), Roman von Chadija Dawletschina, baschkirisches Epos

siehe auch:
 Großer Irgis, Nebenfluss der Wolga in Russland
 Kleiner Irgis, Nebenfluss der Wolga in Russland